Ceredigion bezeichnet:

 Ceredigion, ein County in Wales
 Ceredigion (Wahlkreis, Vereinigtes Königreich), einen Wahlkreis für das britische Unterhaus
 Ceredigion (Wahlkreis, Wales), einen Wahlkreis für die Nationalversammlung von Wales
 Königreich Ceredigion, ein historisches Königreich